Намик Абдуллаев: Абдуллаев, Намик Вахид оглы (1974—1993) — азербайджанский военнослужащий, Национальный герой Азербайджана. 
 Абдуллаев, Намик Ядулла оглы (род. 1971) — азербайджанский борец, чемпион Олимпийских игр 2000 года.